La Charme - Uma cidade francesa.
 Le Charme - Uma cidade francesa.
 Charme - Um extinto programa de televisão brasileiro do SBT.
 Charme, termo usado para o R&B contemporâneo no Brasil.

Desambiguação